CP850 (Code page 850, CP 850, OEM 850, DOS Latin-1, Multilingual Latin 1) – 8-bitowe kodowanie znaków stosowane w systemach operacyjnych MS-DOS, PC-DOS, DR-DOS i FreeDOS, w zamyśle mające zawierać znaki języków krajów Europy Zachodniej opartych o alfabet łaciński. Tworząc to kodowanie dalece zmodyfikowano stronę kodową CP437, zastępując wszystkie istniejące w CP437 litery greckie oraz niektóre znaki semigrafiki i symbole matematyczne literami ze znakami diakrytycznymi.  Od czasu rozpowszechnienia się systemów operacyjnych Windows 3.x, a zwłaszcza Windows 95 i Windows NT 4.0, wykorzystujących kodowanie Windows-1250 i (w różnym stopniu) unikod, znaczenie kodowania CP850 zaczęło bardzo szybko maleć, choć nadal jest ono wykorzystywane w aplikacjach pisanych dla systemu operacyjnego DOS lub nie posiadających interfejsu graficznego (przeznaczonych do uruchamiania w oknie DOS względnie oknie konsoli), w tym programach księgowych, magazynowych itp.

Historia 
Strona kodowa CP850 po raz pierwszy pojawiła się w systemie MS-DOS w wersji 2.1, wydanej w październiku 1983 r.

W związku z wprowadzeniem Euro, IBM przeprowadził modyfikację strony kodowej CP850 umieszczając w niej znak € na pozycji 0xD5. Tak zmodyfikowana strona kodowa otrzymała nazwę CP858 i jest traktowana jako osobna strona kodowa, a nie wersja strony CP850.

Zestaw znaków 
Kodowanie CP850 zawiera litery ze znakami diakrytycznymi używane w następujących językach: afrikaans (patrz poniżej), baskijskim, bretońskim, czamorro, duńskim, farerskim, fryzyjskim, galicyjskim, guarani, hiszpańskim, niderlandzkim, indonezyjskim, irlandzki, islandzkim, japskim, katalońskim, luksemburskim, niemieckim, norweskim, portugalskim, prowansalskim, romansz, szwedzkim, szkockim (gaelickim), tagalog, tswana, walońskim i włoskim. Zawiera również małe litery ze znakami diakrytycznymi używane w języku francuskim (patrz poniżej). Jeżeli chodzi o obsługę języka angielskiego, to kodowanie CP850 stoi na równi z kodowaniem CP437.

Braki znaków 
Kodowanie CP850 nie zawiera cudzysłowów używanych w typografii języków obsługiwanych przez to kodowanie. Brak również jednego znaku używanego sporadycznie w języku afrikaans: ŉ (0x0149 LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE), jest on zwykle pisany jako dwuznak ('n).

W języku francuskim używanym we Francji istnieje zwyczaj, by w wielkich literach pomijać znaki diakrytyczne. Strona kodowa CP850 może być użyta do zakodowania języka francuskiego pisanego zgodnie z tym zwyczajem. Z myślą o języku francuskim przygotowano stronę kodową CP863, zawierającą wszystkie wielkie i małe litery z diakrytykami używane w tym języku.

Tablica kodów 

ZK oznacza znak kontrolny

Mapowanie na unikod 
Poniższa tabela przedstawia kody Unicode znaków zawartych w stronie kodowej CP850. Tabela zawiera wyłącznie znaki z górnego zakresu (dolny zakres, czyli pozycje 0x00 ÷ 0x7F jest identyczny z ASCII). Wszystkie kody podane jako szesnastkowe.

Bibliografia 
 Tablica kodowania CP850 na serwerze Konsorcjum Unicode 
 Letter database: languages, character sets, names etc 

Strony kodowe DOS